Rájovec je české jméno, které se používá pro několik rodů labyrintních ryb z čeledi guramovití (Osphronemidae):

 rod Belontia, pro který se ovšem používá i jméno belontie, například rájovec cejlonský (belontie cejlonská, Belontia signata)
 rod Macropodus, například rájovec dlouhoploutvý (Macropodus opercularis) nebo rájovec černý (Macropodus spechti)
 rod Parosphromenus, pro který se ovšem používá i jméno rájovčík, například rájovec Deissnerův (rájovčík Deissnerův, Parosphromenus deissneri)
 rod Pseudosphromenus, například rájovec ostroocasý (Pseudosphromenus cupanus).